Chapelet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Francis Chapelet (född 1934), fransk organist
 Roger Chapelet (1903–1995), fransk marinmålare

Franska efternamn